D'une manière générale, le mot infiltration désigne l’action de s’infiltrer. Plus particulièrement, on le retrouve dans plusieurs domaines :
 en médecine, une infiltration consiste en l’injection d’une substance dans un tissu ou une articulation à des fins thérapeutiques ;
 en géologie, une infiltration désigne l'entrée de l'eau dans les couches rocheuses constituant le sol et le sous-sol, synonyme de percolation ;
 En hydrologie, une infiltration désigne le processus par lequel l'eau sur la surface du sol pénètre dans le sol ;
 en politique, le mot infiltration est employé au sens de noyautage, voir Entrisme ;
 en espionnage, une opération d'infiltration a pour but l'obtention de renseignement, voir agent de pénétration ;
 dans le domaine des jeux vidéo, un jeu d'infiltration est un jeu vidéo basé sur ce type d'opération ;
 une infiltration est un mod pour le jeu vidéo Unreal Tournament.
 en art de la guerre, l'infiltration désigne la pénétration des lignes ennemies (Voir aussi infiltration de Gangneung)
 en thermique du bâtiment, infiltration d'air, désigne l'introduction intentionnelle ou accidentelle de l'air extérieur dans un bâtiment (Voir aussi Test d'infiltrométrie)